* Тенишева, Анна Дмитриевна (1852—1934) — первая жена князя В. Н. Тенишева, русская благотворительница.
 Тенишева, Мария Клавдиевна (1858—1928) — вторая жена князя В. Н. Тенишева, русская благотворительница, художница, коллекционер.